William Bowser ist der Name folgender Personen:

* William Bowser (Politiker) (1856–1936), australischer Politiker
 William John Bowser (1867–1933), kanadischer Politiker